est une expression anglo-saxonne signifiant « sang et chocolat ». Elle peut faire référence à :

 , album d'Elvis Costello sorti le  ;
 , titre original du Goût du sang, film de Katja von Garnier sorti en 2007.